Francesco Carrara peut désigner :
 Francesco Carrara (1716-1793), cardinal italien ;
 Francesco Carrara (1805-1888), juriste italien.